

Владимировський — селище, Болховський район, Орловська область
 Владимировський — починок, Воткінський район, Удмуртія